Puller ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Puller (* 1964), österreichischer Künstler
 Ingrid Puller (* 1961), österreichische Politikerin (Grüne)
 Lewis B. Puller (1898–1971), US-amerikanischer Offizier des US Marine Corps
 Michele Puller (* 1948), italienisch-deutscher Unternehmer
 Peter Puller (* 1980), österreichischer Journalist und PR-Berater

Puller bezeichnet außerdem: 
 umgangssprachlich den Penis des Menschen
 eine vom englischen to pull (=ziehen) abgeleitete Bezeichnung für eine Antriebsform bei Gelenkomnibussen beziehungsweise Gelenkoberleitungsbussen, bei der der Antrieb im Vorderwagen erfolgt